Otto von Lutterberg ist der Name folgender Personen:

* Otto von Lutterberg (gestorben 1270) (vor 1268–1270), Landmeister des Livländischen Ordens der Deutschen Ritter
 Otto von Lutterberg (gestorben 1363), die Grabplatte des Grafen in der Gruft der Kirche von Bernshausen zersprang bei der von Christian von Braunschweig 1626 befohlenen Brandstiftung